American Boy:
 «American Boy» — название песни британской R&B певицы Эстель (2008 год).
 «American Boy» — название песни советской и российской поп-группы «Комбинация» (1990 год).

См. также 
 «Америкэн бой» — фильм 1992 года.

Примечания